Гося — многозначный термин:

 Гося — уменьшительное имя от польского женского имени Малгожата (Małgorzata);
 Гося Анджеевич (альбом) () — дебютный альбом 2004 года польской поп-исполнительницы Госи Анджеевич. 23 недели в первой двадцатке национального рейтинга.
 Гося Анджеевич Плюс () — альбом 2006 года польской поп-исполнительницы Госи Анджеевич, получивший Золотой диск.
 Гося, Хидэо (1929—1992) () — японский режиссёр и сценарист.
 Гося и Малгося () — польский комедийный сериал 1998 года, режиссёра Ежи Груза.
 Гося (созвездие) () — японское созвездие относящееся к дальневосточной астрономии. Соответствует созвездию Возничего древнегреческой астрономии, без звезды δ Aur.
 Гося (станция) () — железнодорожная станция в районе Кита, города Кобе, префектуры Хиого, Япония